Карлос Мануэль Бальдомир (; 30 апреля 1971, Санта-Фе, Аргентина) — аргентинский боксёр-профессионал, выступавший в 1-й средней весовой категории. Чемпион мира в полусредней (версия WBC, 2006) весовой категории.

1993—2005 
Дебютировал в 1993 году.

Долгое время выступал в Аргентине, где чередовал поражения с победами.

В ноябре 1999 года вышел на ринг против непобеждённого Джошуа Клотти. Бальдомир уступал по очкам, однако в 11-м раунде Клотти за нарушения был дисквалифицирован.

2006-01-07  Заб Джуда —  Карлос Мануэль Бальдомир 
 Место проведения:  Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк, США
 Результат: Победа Бальдомира единогласным решением в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за титул WBC в полусреднем весе (2-я защита Джуды)
 Рефери: Артур Мерканте младший
 Счет судей: Гуидо Каваллери (113—115), Мельвина Латан (112—115), Джули Ледерман (113—114) — все в пользу Бальдомира
 Вес: Джуда 66,60 кг; Бальдомир 66,30 кг
 Трансляция: Showtime
 Счёт неофициальных судей: Чак Джонсон (105—103), Грег Леон (105—103), Франклин Макнейл (106—102) — все в пользу Джуды; все оценки после 11-го раунда

В январе 2006 года Карлос Мануэль Бальдомир встретился с абсолютным чемпионом в полусреднем весе Забом Джудой. На кону стоял только титул WBC, так как Бальдомиру не хватило денег на санкционирование боя двумя другими организациями — WBA и IBF. В начале боя Джуда вел, но после середины боя доминировал Бальдомир. По окончании боя единогласным решением судей победителем был объявлен Бальдомир. На картах неофициальных судей телеканала Showtime после 11-го раунда победителем значился Заб Джуда. Тем не менее решение не было скандальным. Бой был признал апсетом года по версии журнала «Ринг». Из-за того что Джуда проиграл Бальдомиру WBA лишила его своего пояса.

2006-07-22  Карлос Мануэль Бальдомир —  Артуро Гатти 

 Место проведения:  Боардуолк Холл, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
 Результат: Победа Бальдомира техническим нокаутом в 9-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за титул WBC в полусреднем весе (1-я защита Бальдомира)
 Рефери: Уэйн Хеджпет
 Время: 2:50
 Вес: Бальдомир 66,70 кг; Гатти 66,70 кг
 Трансляция: HBO
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (78-74 Бальдомир)

В июле 2006 года Бальдомир вышел на ринг против популярного боксера-агрессора Артуро Гатти. В середине 9-го раунда Бальдомир прижал в канатам Гатти и начал бомбить ударами. Аргентинец провел успешную серию хуков по челюсти. Последний удар — мощный левый хук — попал прямо в подбородок, и Гатти упал на настил. Канадец встал на счёт 6. Бальдомир тут же провёл повторную атаку в голову. Гатти вновь упал. Рефери, видя обессиленного канадца, не стал открывать счёт и остановил бой.

2006-11-04  Карлос Мануэль Бальдомир —  Флойд Мейвезер 

 Место проведения:  Мандалей Бей Ресорт энд Казино, Лас-Вегас, Невада, США
 Результат: Победа Мейвезера единогласным решением в 12-раундовом бою
 Статус: Титул WBC в полусреднем весе (2-я защита Бальдомира); вакантный титул IBO в полусреднем весе (1-я защита Мейвезера)
 Рефери: Джей Нейди
 Счет судей: Чак Джиампа (120—108), Джон Кин (120—108), Пол Смит (118—110) — все в пользу Мейвезера
 Вес: Бальдомир 66,70 кг; Мейвезер 66,20 кг
 Трансляция: HBO PPV
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (119—109 Мейвезер)

В ноябре 2006 года Бальдомир встретился с Флойдом Мейвезером. Мейвезер имел подавляющее преимущество, и победил с разгромным счётом. После этого аргентинец поднялся в 1-й средний вес.

2007 
В июле 2007 года Бальдомир в элиминаторе уступил Вернону Форресту.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Аргентины
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета